«When You Tell Me That You Love Me» () — песня, записанная американской певицей Дайаной Росс для её восемнадцатого студийного альбома The Force Behind the Power в 1991 году. Авторами песни стали Альберт Хаммонд и Джон Беттис, спродюсировал запись Питер Ашер.

Коммерческий приём 
Песня была выпущена в качестве лид-сингла с альбома 20 августа 1991 года. В США песня смогла подняться до 26 места в чарте Adult Contemporary и до 37 в Hot R&B Singles, в то время к Европе песня была более успешной, заняв вторую строчку в чарте Великобритании и войдя в пятёрку лучших чартах Ирландии и Нидерландов. Стоит отметить, что в британском чарте песня не смогла занять первое место (в том числе и в «») из-за переиздания супер-хита «Bohemian Rhapsody» группы Queen. В той же Великобритании сингл имеет серебряную сертификацию за более чем 200 000 проданных копий.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео представляет собой компиляцию из концертного выступления Росс с данной песней и её семейным фотоархивом.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Версия Хулио Иглесиаса

С Долли Партон 
Песня была записана в форме дуэта Долли Партон и Хулио Иглесиаса для альбома Crazy в 1994 году. В качестве сингла песня была выпущена в том же 1994 году, она сумела попасть в чарты Нидерландов и Бельгии. Партон включила эту песню в свой четырёх дисковой компиляционный бокс-сет The Tour Collection.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было снято режиссером Джоном Хопгудом для сингла в замке Охека на северном побережье Лонг-Айленда. Тонированный сепией клип изображает Иглесиаса и Партон, поющих в разных комнатах и ожидающих свидания друг с другом, а также параллельно любовную сцену с участием молодой пары.

Чарты

С Коко Ли 
В 1998 году Иглесиас перезаписал дуэт с китайской певицей Коко Ли и выпустил его как сингл, чтобы продвинуть свой сборник My Life: The Greatest Hits. На песню вновь был выпущен музыкальный клип, в котором Иглесиас и Ли поют вместе песню в студии звукозаписи, а параллельно показывают Ли, гуляющую по городу, в конце видео Иглесиас и Ли садятся за ужин при свечах. К слову, в сборник таки была включена не версия с Коко Ли, а версия с Партон.

Версия Westlife 

Кавер версия песни группы Westlife при участии Дайаны Росс была записана в 2005 году для шестого студийного альбома бэнда Face to Face. Сингл достиг второй строчки в британском сингловом чарте, уступив всего 171 экземпляр чарттопперу. Песня стала 39-м самым продаваемым синглом 2005 года в Великобритании. Стоит отметить, что в 1991 году Дайана также не смогла возглавить британский чарт, достигнув пика на втором месте, также сингл не смог возглавить чарт в рождественскую неделю. В Ирландии и Шотландии песня также добралась до второй строчки.

Музыкальное видео 
В видео представлены Westlife и Росс, поющие на сцене вместе. Члены Westlife одеты в темные костюмы, в то время как Росс одета в длинное белое платье, а позже — в золотое платье. Неиспользованные кадры с Росс группа использовала в качестве бэкдропов на своих концертах.

Список композиций 
UK CD1
 «When You Tell Me That You Love Me» (Single Mix) — 4:10
 «White Christmas» — 2:24
 «The Way You Look Tonight» (Westlife Only Version) — 3:09

UK CD2
 «When You Tell Me That You Love Me» (Single Mix) — 4:10
 «If I Let You Go» (Acoustic Version) — 3:39

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1991 года
Песни Дайаны Росс
Песни, написанные Альбертом Хаммондом
Песни, написанные Джоном Беттисом
Песни, спродюсированные Питером Ашером
Синглы Motown
Синглы 1994 года
Песни Хулио Иглесиаса
Песни Долли Партон
Синглы Columbia Records
Песни, спродюсированные Дэвидом Фостером
Синглы Sony BMG